Zellenfenster steht für:
 das Fenster einer Gefängniszelle
 ein Würfelspiel, siehe Fenster (Würfelspiel)